Italijansko nogometno prvenstvo 1907.

Zmagovalec prvenstva je bil A.C. Milano.

Kvalifikacije

Piedmont 
13. januar in 3. februar

|}

Ligurija 
13. januar in 3. februar

|}

Lombardija 
13. januar in 3. februar

|}

Finalni krog 

|}

Končna razvrstitev

Viri 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1907
1907 v nogometu